Laguna Blanca – comune argentino della provincia del Chaco
 Laguna Blanca – comune argentino della provincia di Formosa
 Laguna Blanca – comune argentino della provincia di Río Negro
 Laguna Blanca – comune cileno della provincia di Magallanes
 Laguna Blanca –  lago salato e bacino endoreico della Bolivia